

Codici 
 ZUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ignace (Canada)

Persone 
 Zuc – nome d'arte di Giancarlo Zucconelli, vignettista per il quotidiano L'Arena